Cipolletti – città dell'Argentina
 Cesare Cipolletti – ingegnere idraulico italiano
  Domenico Cipolletti – matematico italiano